Drakenberg kan syfta på:

 Drakenberg – en svensk adelsätt och personer med efternamnet
 Drakenberg (äpple) – en äppelsort
 Drakenbergsområdet – ett bostadsområde på Södermalm i Stockholm

Se även 
 Drakensberg – de högsta bergen i Sydafrika och Lesotho